Great Day – film incompiuto statunitense del 1930 diretto da Harry Beaumont e Harry A. Pollard
 Great Day – film britannico del 1945 diretto da Lance Comfort
 Great Day – film per la TV del 1983 diretto da Michael Preece